Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности – международная Конвенция Международной организации труда № 100 1951 года. Вступила в силу в 1953 году.

Конвенция предусматривает обязательство государств-участников поощрять и обеспечивать применение в отношении всех работников принципа равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности путём принятия соответствующего национального законодательства, установления или признания законодательством системы определения вознаграждения и  коллективных договоров между работодателями и работниками, а также использования этих мер в различных сочетаниях (ст. 2 Конвенции).

Конвенция также предусматривает принятие мер к объективной оценке различных должностных обязанностей на основе выполняемой работы, устанавливаемой решением властей или коллективными договорами (ст. 3 Конвенции), а также сотрудничество государств-участников с соответствующими организациями работодателей и работников с целью реализации положений Конвенции (ст. 4 Конвенции).

Ссылки 
 Полный текст Конвенции о равном вознаграждении 1951 г.
 Государства-участники конвенции и государства-участники МОТ, в конвенции не участвующие

Антидискриминационное законодательство
Конвенции МОТ
Права женщин
Трудовое право